Chiesa di Santa Scolastica (Bari) – chiesa di Bari
 Chiesa di Santa Scolastica (Norcia) – chiesa di Norcia
 Chiesa di Santa Scolastica – chiesa di Rieti
 Chiesa di Santa Scolastica (Subiaco) – chiesa di Subiaco